El Masters del Canadà 2012, conegut oficialment com a Rogers Cup 2012, fou la 123a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura al Canadà. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es va disputar entre el 4 i el 12 d'agost de 2012 al Rexall Centre de Toronto, Canadà. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier Tournaments de la WTA i es va disputar entre el 4 i el 13 d'agost de 2012 al Uniprix Stadium de Mont-real, Canadà.

El serbi Novak Đoković va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior i va guanyar el dotzè títol Masters de la seva carrera. Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van guanyar el sisè títol de l'any, divuitè Masters de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012